Chibisan Date. Моменты жизни, тж. просто , — манга Хидэкадзу Химаруи, публикующаяся с апреля 2009 года в журнале Comic Birz. Первый танкобон манги был выпущен 24 ноября 2009 года издательством Gentosha. В России серия лицензирована компанией XL Media.

Сюжет 
Действие сюжета происходит в 1960-х годах. Центральным персонажем является молодой художник Сэйдзи Тига. В поисках вдохновения и новых эмоций он переезжает на остров Нантакет, где после творческого кризиса снова начинает рисовать.

Персонажи

Основные 
 
 Главный персонаж. Немного беспокойный и пессимистично настроенный, но безумно талантливый художник.

 
 Человек, у которого живёт Сэйдзи. Иммигрировал в США из японской префектуры Кагосима. Его прошлое неизвестно, но автор упоминал, что в молодости господин Суэхиро пережил какое-то потрясение и теперь живёт на Нантакете.

 
 Таинственная девочка, которая живёт с Суэхиро. Тоже любит рисовать.

Второстепенные 
  (Маргарет Бейкер, прозвище Мэг)
 Младшая из сестёр Бейкер. Занимается писательством.

  (Кэнди Бейкер)
 Старшая из сестёр Бейкер.

  (Райнхард Фишер)
 Лучший друг Сэйдзи, несмотря на то, что сильно расходится с ним характером.. Потомственный рыбак, но мечтает стать скрипачом.

  (Рани Суджанта Сачдева)
 Работница книжного магазина в Нантакете, подчинённая дедушки Ракеты. Весёлая, но немного легкомысленная девушка. Её мечта — стать успешным иллюстратором детских книг.

  (Роберт Уэджвуд)
 Мальчик, переехавший вместе с родителями в Бостон, но на данный момент проживающий у дедушки и бабушки в Нантакете. Получил прозвище «Ракета» за имевшие место вспышки гнева. В первом томе манги он упомянут не был, однако Хидэкадзу Химаруя написал о нём в своём блоге.

 
 Эксцентричный иллюстратор, любитель выпивки и женщин.

Медиа-издания

Манга 
Написанная и иллюстрированная Хидэкадзу Химаруей манга Chibisan Date выходит в журнале Comic Birz издательства Gentosha с 2009 года. В том же году 24 ноября был выпущен первый танкобон манги. Вскоре после выхода тома автор выпустил эксклюзивную главу , посвящённую второстепенному персонажу манги, Суджанте.

Серия лицензирована компаниями XL Media (в России) и Tokyopop (в Северной Америке).

Drama CD 
В июльском выпуске за 2010 год журнала Comic Birz было объявлено о скором начале создания drama CD по сюжету произведения.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница манги Chibisan Date